В группу 5 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Россия, Болгария, Израиль, Кипр и Люксембург. Матчи в группе 5 прошли с 1 сентября 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Болгария, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Россия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи.

Результаты

Бомбардиры 
5 мячей
  Красимир Балаков
  Эмил Костадинов
3 мяча
  Эли Охана
  Игорь Колыванов
  Синиша Гогич

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году